Левашёв — русская фамилия. Известные носители:
 Левашев, Александр Александрович (1857—1936) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Левашёв, Алексей Владимирович (род. 1965) — народный депутат СССР, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга первого созыва.
 Левашев, Алексей Фёдорович (1900—1942) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Левашев, Анатолий Евгеньевич (1898—1979) — советский ученый и преподаватель-релятивист.
 Левашев, Василий Николаевич (1814—1875) — автор первого рукописного путеводителя по Курской губернии (1837).
 Левашев, Виктор Александрович (1864—1916) — русский гигиенист и санитарный деятель.
 
 Левашёв, Евгений Михайлович (1944—2022) — музыковед-историк, ведущий научный сотрудник ГИИ, доктор искусствоведения, профессор.
 Левашёв, Фёдор Степанович (1822—1899) — русский генерал от инфантерии, герой Кавказской войны.
 Левашев, Юрий Николаевич (1939—2016) — российский пульмонолог, член-корреспондент РАН (2014), заслуженный деятель науки Российской Федерации.

 Левашёва, Ольга Евгеньевна (1912—2000) — советский и российский музыковед.

Топоним 
 Левашева — деревня, Аргаяшский район, Челябинская область, Россия.

См. также 
 Леваш
 Левашов